Diabeł i Daniel Webster – opowiadanie Stephena Beneta
 Diabeł i Daniel Webster – film z 1941 roku
 Diabeł i Daniel Webster – film z 2001 roku (tytuł alternatywny: Na skróty do szczęścia)